El bolet amarg (Tylopilus felleus) és una espècie de fong del gènere Tylopilus que es troba en el nord d'Europa i del continent americà. Deriva el seu nom binomial del llatí «fel» (bilis) en al·lusió al seu sabor amarg. Encara que no és verinós, no es considera comestible a causa d'aquesta caractéristica distintiva.

Apareix entre agost i octubre sota faigs, alzines, roures, pins, pícees, i avets.

Boletals